SNVF, står för:

Singapore Naval Volunteer Force
Sistema Nacional de Vigilancia Fitosanitaria
Southwestern Nevada Volcanic Field
Statens naturvårdsfond
Stree Niketh Vanitha Federation
Svenska Narkomanvårdsförbundet
Syndicat national des vétérinaires français